

Osoby 
 Aleksander Kocwa (1901–1959) – chemik
 Elżbieta Kocwa z domu Bargiel (1918–2011) – biolożka
 Eugenia Kocwa (1907–1963) – pisarka i publicystka
 Renata Kocwa-Haluch – inżynier środowiska